Кече может означать:

Мифология 
 Кече — женское божество марийского пантеона.
 Кече удыр — дочь богини солнца Кече, женское божество марийского пантеона.

Культура 
 Кече — албанский национальный головной убор.

География 

 Ла-Кече () — небольшая река в Перу, находится в притоке реки Амазонки.